Markowice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Markowice, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Markowice, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Markowice, village de la voïvodie d'Opole ;
 Markowice, village de la voïvodie de Silésie.